Ministerstwo Zdrowia (Polska)
 Ministerstwo Zdrowia (Izrael)
 Ministerstwo Zdrowia Czech
 Ministrowie zdrowia Niemiec
 Ministerstwo Zdrowia Ukrainy